

Населені пункти та їхні частини

 Янувко — село в гміні Бжозе Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Янувко — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янувко — частина села Букувець-Ґурни в гміні Влошаковіце Лещинського повіту Великопольського воєводства

Примітки